Die Saison 1991/92 der 2. Volleyball-Bundesliga der Männer war die achtzehnte Ausgabe dieses Wettbewerbs.

2. Bundesliga Nord 
Meister und Aufsteiger in die 1. Bundesliga wurde der Dürener TV. Absteigen in die Regionalliga mussten Post TSC Berlin II, TB Osterfeld und TVK Wattenscheid.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende zwölf Mannschaften in der 2. Bundesliga Nord der Männer:
 Humboldt-Uni Berlin
 Post TSC Berlin II
 SG Rupenhorn Berlin
 TV Eiche Horn Bremen
 Dürener TV
 Odin Hannover
 TSV Bayer 04 Leverkusen
 USC Münster
 1. SC Norderstedt
 GSV Osnabrück
 TB Osterfeld
 TVK Wattenscheid

Absteiger aus der 1. Bundesliga war der 1. SC Norderstedt. Aus der Regionalliga stiegen TV Eiche Horn Bremen, Odin Hannover und die SG Rupenhorn Berlin (Nord) sowie der TB Osterfeld, der TVK Wattenscheid und der USC Münster (West) auf. Aus den neuen Bundesländern kamen die Humboldt-Uni Berlin und der Post TSC Berlin II hinzu.

Tabelle

2. Bundesliga Süd 
Meister und Aufsteiger in die 1. Bundesliga wurde der TuS Kriftel. In die Regionalliga absteigen mussten TuS Durmersheim, Eintracht Frankfurt und Rotation Leipzig Süd. Der TV Landau zog sich zurück.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende vierzehn Mannschaften in der 2. Bundesliga Süd der Männer:
 TuS Durmersheim
 Eintracht Frankfurt
 USC Gießen
 Internat Hoechst
 TuS Kriftel
 TV Landau
 Rotation Leipzig Süd
 SV Lohhof
 VBC Ludwigshafen
 VGF Marktredwitz
 SV Mendig
 SSV Nordhausen
 FTM Schwabing
 VfL Sindelfingen

Absteiger aus der 1. Bundesliga waren der USC Gießen und der TuS Kriftel. Aus der Regionalliga stiegen der TuS Durmersheim (Südwest), der VBC Ludwigshafen (Süd) und der SV Lohhof (Südost) auf. Aus den neuen Bundesländern kamen der SSV Nordhausen und Rotation Leipzig Süd hinzu. Die Junioren des Internats Hoechst hatten ein Sonderspielrecht.

Tabelle

Literatur 
 Deutsche Volleyball-Zeitschrift

1991 92
Volleyballsaison 1991/92